Le terme Route 195 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 195 en Allemagne
 Route 195 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 195 en France